Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Drożżyn – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Michaił Drożżyn – radziecki działacz partyjny